Saulx (Alt Saona), municipi al departament de l'Alt Saona (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Saulx-lès-Champlon, municipi al departament del Mosa (regió de Gran Est, França)
 Saulx-les-Chartreux, municipi al departament de l'Essonne (regió de l'Illa de França, França)
 Saulx-le-Duc, municipi al departament de la Costa d'Or (Borgonya - Franc Comtat)
 Saulx-Marchais, municipi al departament d'Yvelines (Illa de França)
 Cantó de Saulx, cantó al districte de Lure del departament de l'Alt Saona 
 Sept-Saulx, municipi al departament del Marne (Gran Est)